El nombre de Manuel Camilo Vial puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Manuel Camilo Vial (1804-1882). Político conservador chileno que llegó a ser ministro de Estado en su país.
 Manuel Camilo Vial Risopatrón (nacido en 1935). Prelado chileno que llegó a ser obispo de Temuco y Gran Canciller de la Universidad Católica de Temuco.